Seymour je hlavní hrdina série her od Code Masters. Série her je v podobném stylu jako série her Dizzy a obsahuje jak adventury tak akční hry.

Vydané hry

Adventury

Seymour Take One 
Úvodní hra z celé série. Seymour je v roli režiséra, jeho úkolem je natočit film, kde musí zachránit dívku před smrtí pod koly lokomotivy. Tento film je na konci hry opravdu promítnut.

Seymour at the Movies 
Seymour ve filmovém studiu. Původně měla vyjít pod názvem Seymour goes to Hollywood. Jedná se o rozsáhlou hru.

Seymour Takes the Wild West 
Seymour na divokém západě, kde musí najít ukradený scénář. Hra je rozdělena do čtyř úrovní, pokud hráč dohraje jednu úroveň, dostane se do úrovně další. Hra je jednodušší než Seymour at the Movies.

Akční hry

Super Seymour Saves the Planet 
Seymourovým úkolem není nic menšího, než zachránit planetu. Plošinová hra, která je podobná hře Bomb Jack.

Sergeant Seymour Robotcop 
Seymour má zbavit bludiště nepřátel. K tomu mu velmi pomáhá jeho natahovací ruka.

Stuntman Seymour 

Videoherní postavy
Adventury
Britské videohry
Hry pro ZX Spectrum